Fornjótr, een oude vorstreus uit de Noordse mythologie
Fornjot (maan), een maan van Saturnus